Leopold IV kan zijn:
 Leopold IV Frederik van Anhalt (1817-1871)
 Leopold IV van Habsburg (1386-1411)
 Leopold IV van Lippe (1905-1918)